Аманкан Мамыров () — звеньевой совхоза «Кетмень-Тюбе» Токтогульского района Таласской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1981). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва.

Родился в 1944 году в селе Тюркен (сегодня — Токтогульский район). Окончил курсы механизации. С 1962 года — тракторист, с 1964 года — бригадир молодёжно-комсомольской бригады трактористов, с 1980 года — звеньевой кукурузоводческого звена колхоза «Кетмень-Тюбе» Токтогульского района. В 1969 году вступил в КПСС.

В 1980 году звено Аманкана Мамырова собрало в среднем с каждого гектара по 149,6 центнеров кукурузы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1981 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия и животноводства» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва (1975—1980).

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени

Ссылки

Литература 
 Борбугулов М. «Ош областы энциклопедия», Фрунзе 1989 ж.
 Библиография

Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва